Miejscowości w USA:
 Raeford – miasto w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Hoke
Gminy w USA:
 Raeford (ang. Raeford Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Hoke